Fauno – divinità della natura appartenente alla mitologia romana
Pietro Fauno (1524-1592) – vescovo cattolico italiano
Fauno – traghetto della Caremar